Dezhnev puede hacer referencia a:

 el cabo Dezhnev o cabo Dezhneva, punto más al este de Asia continental;
 Nikolai Dezhnev, escritor ruso; o
 Semión Dezhniov, explorador ruso.